Барнала:

 Барнала — город в индийском штате Пенджаб. 
 Барнала — округ в индийском штате Пенджаб.